45-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 31 марта 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал словенский велогонщик Ян Тратник из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды: команда категории UCI WorldTeam – , 9 проконтинентальных и 14 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 163 гонщика. До финиша доехали 84 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Март 2018 года